Lulin est le nom :

Histoire 

 un mouvement de révolte paysanne contre la dynastie Xin qui éclate en l'an 17

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la localité de Lulin, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 du village de Lulin, dans le powiat d'Oborniki.

 L'observatoire de Lulin (鹿林天文台, Lùlín Tiānwéntái, mot à mot, observatoire astronomique de la forêt du cerf), observatoire astronomique dépendant de l'Institut d'Astronomie de l'Université Centrale Nationale ;
 Le mont Lulin, à la frontière des comtés de Chiayi et de Nantou, près du Parc National de Yushan ;
 L'astéroïde de la ceinture principale (145523) Lulin ;
 La comète C/2007 N3 (Lulin).